Со́ртавала:
 Сортавала — город в Карелии.
 Сортавала — железнодорожная станция города Сортавалы.
 Сортавала — автомобильная дорога А-121 Санкт-Петербург — Сортавала.
 Сортавала — прежнее название бывшей деревни Волково в Выборгском районе Ленинградской области.
 «Сортавала» — футбольный клуб, существовавший в 1995—2000 годах.
 Сортавала-Пристань — бывшая финская грузовая железнодорожная станция на берегу Ладожского озера.